La Copa ULEB 2007-08 és la sisena edició de la segona competició europea per club, l'organitza l'ULEB.

Format 
Per primera vegada en aquesta competició prendran part un total de 54 equips, dividits en 9 grups de 6. Aquesta primera fase de grups continuarà amb una fase d'eliminatòries fins que quedin 8 equips. Aquests equips es trobaran en una final a vuit. La fase regular començà el 6 de novembre del 2007.

Fase Regular 
Els 54 equips en 9 grups (6 equips en cada grup) jugaran una lligueta amb partits d'anada i tornada. Els 3 primers equips de cada grup avançaran als setzens de final. A més els 5 millors quarts equips també els acompanyaran.

Setzens de final 
Per sorteig es determinaran els emparellaments dels setzens de final. Per a cada eliminatòria es disputaran 2 partits, un a casa i un altre com a visitant. El guanyador de l'eliminatòria serà el que obtingui major diferència de punts a favor en el global de l'eliminatòria.

Vuitens de final 
Els equips classificats s'enfrontaran segons el sorteig previ als setzens de final i també serà en un format com el de la ronda anterior.

Final a vuit 
Els guanyadors dels vuitens de final jugaran una final a vuit en una mateixa ciutat encara per determinar. Serà entre el 10 i el 13 d'abril.

En la final de la present edició s'enfrontaren per primer cop dos equips catalans, el DKV Joventut i l'Akasvayu Girona, resultant guanyador el primer, que aconseguí així el tercer títol de la temporada.

Fase Regular

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Grup I

Setzens de final

Vuitens de final

Final Eight

Quarts de final

Semifinals

Final 

ULEB Eurocup